Ахшарумов Дмитро:
 Ахшарумов Дмитро Володимирович (1864–1938) — український скрипаль, диригент, педагог.
 Ахшарумов Дмитро Дмитрович (1823–1910) — російський громадський діяч, петрашевець, лікар-гігієніст.
 Ахшарумов Дмитро Іванович (1792–1837) — генерал-майор, військовий історик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок